Бегагоен Израиль Анатольевич () — советский учёный в области горной техники, доктор технических наук (1966), профессор (1985). Заслуженный деятель науки и техники Украинской ССР (1973).

Биография 
Родился  в селе Нижние Серогозы Нижне-Серогожской волости Мелитопольского уезда Таврической губернии.

В 1929 году окончил семилетнюю школу, до 1931 года воспитывался в Армавирском детском доме № 4. В 1931—1935 годах — токарь по металлу на заводе имени Январского восстания в Одессе. Без отрыва от производства учился в Одесском индустриальном техникуме. В 1935—1936 годах — начальник отдела завода рентгеновской аппаратуры. В 1937—1938 годах — преподаватель курсов мастеров и техников завода имени Дзержинского.

С ноября 1938 года работал механиком лаборатории Одесского водного института. С началом советско-финляндской войны был призван в морской флот.

Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 года и до Победы. Воевал в частях ВВС Черноморского флота, оборонял Кавказ. Демобилизовался в 1947 году.

В 1947 году окончил Одесский политехнический институт.

В 1950 году защитил кандидатскую диссертацию, был направлен в Криворожский горнорудный институт.

В 1951—1987 годах работал в Криворожском горнорудном институте — старший преподаватель, доцент кафедры технической механики. В 1962 году был у истоков создания кафедры технологии машиностроения, металлорежущих станков и инструментов, которую возглавлял до 1985 года. 6 октября 1966 года защитил докторскую диссертацию «Исследование износостойкости и способов повышения долговечности буровых машин».

Умер 16 августа 1987 года в Кривом Роге.

Научная деятельность 
Научные интересы были сосредоточены на изучении теории устойчивости и долговечности машин и механизмов. Разработал ряд теоретических вопросов, связанных с динамикой работы буровых машин, предложил способы повышения долговечности горных машин. Автор теории стойкости и долговечности горных машин. Создал первую в Кривбассе лабораторию по надёжности и долговечности горных машин.

Автор более 150 научных трудов, 3 монографий, учебных пособий. Имеет патенты на изобретения. Член научного совета АН Украинской ССР. Под его руководством защищены 15 кандидатских и 5 докторских диссертаций.

Научные труды 
 Устройство и расчёт современных перфораторов и пневмоударников / И. А. Бегагоен, А. Г. Дядюра. — : Госгортехиздат, 1963. — 180 с.;
 Силы трения в возвратно-поступательных парах бурильных молотков // Теория трения и износа. Москва, 1965;
 Бурильные машины / И. А. Бегагоен, А. Г. Дядюра, А. И. Бажал. —  : Недра, 1972. — 368 с.;
 Повышение точности и долговечности бурильных машин / И. А. Бегагоен, А. И. Бойко. — : Недра, 1986. — 211 с.;
 Повышение точности, надёжности и долговечности горных машин // Горный журнал. — 1982. — № 8 (соавт.).

Награды 
 орден Красной Звезды (25.07.1943);
 Медаль «За оборону Кавказа» (07.05.1945);
 дважды орден Отечественной войны 2-й степени (11.07.1945; 6.04.1985);
 Заслуженный деятель науки и техники Украинской ССР (1973).

Примечания

Источники 
 
 
 Бегагоєн Ізраїль Анатолійович // Професори КГРІ-КТУ / Кривий Ріг: Видавничий дім КНУ, 2012. — 190 с. — С. 37. ISBN 978-966-2775-04-4.

Ссылки 
 О криворожанах, прославляющих родной край.
 Бегагоен Израиль Анатольевич на портале «Память народа».
 База патентов СССР: Бегагоен.
 Бегагоен Израиль Анатольевич на findpatent.ru

Родившиеся в Мелитопольском уезде
Учёные:Горное дело